Adlerhorst steht für:
 das Nest eines Adlers
 ein nationalsozialistisches Repräsentationsgebäude in Bayern, siehe Kehlsteinhaus
 das Führerhauptquartier Adlerhorst in Hessen

Adlerhorst ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Adlerhorst Biosphärenhaus, Aussichtsturm im Baumwipfelpfad Fischbach (Pfalz), in Fischbach bei Dahn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Adlerhorst-Burgen, eine Reihe von Burgen im Krakau-Częstochowa-Hochland, Polen
 Adlerhorst Rofan, Aussichtsplattform auf dem Gschöllkopf, im Rofangebirge, bei Maurach am Achensee, Bezirk Schwaz, Tirol, Österreich
 Snowdonia (deutsch: Adlerhorst), Region im Norden von Wales, Vereinigtes Königreich
 Stadion De Adelaarshorst (deutsch: Der Adlerhorst), Fußballstadion in Deventer, Provinz Overijssel, Niederlande
 Adlerhorst (Gladenbacher Bergland), Berg (434,6 m) im Gladenbacher Bergland südöstlich von Oberlemp, Lahn-Dill-Kreis, Hessen

Adlernest ist der Künstlername von:
 Alaeddin Adlernest (eigentlich: Horst Brückl; 1940–2017), österreichischer klassischer- und Improvisationsmusiker
 Adlerhorst (Berghütte), eine Berghütte (600 m) im westlichen Balkangebirge im Landschaftsschutzgebiet Wratschanski Balkan, nördlich von der bulgarischen Hauptstadt Sofia

Siehe auch:

 Adlershorst
 Des Adlers Horst
 Eagle’s Nest